Луций Апроний (Lucius Apronius) е име на:

 Луций Апроний, суфектконсул 8 г.
 Луций Апроний Цезиан, консул 39 г.